Йоганн Непомук Гуммель (нім. Johann Nepomuk Hummel, 14 листопада 1778 — 17 жовтня 1837) — австрійський композитор, піаніст.
 16398 Гуммель — астероїд головного поясу.